Систематическая ошибка отбора — статистическое понятие, показывающее, что выводы, сделанные применительно к какой-либо группе, могут оказаться неточными вследствие неправильного отбора в эту группу.

Ошибки отбора результатов 
Могут включать предварительный или последующий отбор с превалированием или исключением некоторых видов. Это может быть, конечно, разновидностью научного мошенничества, манипуляцией данными, но гораздо чаще является добросовестным заблуждением, например, вследствие использования неподходящего инструмента.

Например, в эпоху использования плёнки для фотографирования неба независимый наблюдатель определённо пришёл бы к выводу, что количество голубых галактик явно больше, чем количество красных. Не потому, что голубые галактики более распространены, но лишь вследствие того, что большинство плёнок более чувствительны к голубой части спектра. Тот же независимый наблюдатель сделал бы прямо противоположный вывод сейчас, в эпоху цифровой фотографии, потому что матрицы цифровых фотоаппаратов более чувствительны к красной части спектра.

Типы систематических ошибок 
Существует большое количество возможных систематических ошибок, основные типы:

Пространство 
 Выбор первой и последней точки в серии. К примеру, для того, чтобы максимизировать заявленный тренд, можно начать серию с года с необычно низкими показателями и закончить годом с самыми высокими показателями.
 «Своевременное» окончание, то есть тогда, когда результаты укладываются в желаемую теорию.
 Отделение части данных на основе знаний обо всей выборке и затем применение математического аппарата к этой части как к слепой (случайной) выборке. См. Районированная выборка, :en:cluster sampling, Ошибка меткого стрелка.
 Изучение процесса на интервале (во времени или пространстве) длиной заведомо меньшей, чем требуется для полного представления о явлении.

Данные 
 Вычёркивание неких «плохих» данных в соответствии с правилами, хотя бы эти правила и шли вразрез с предварительно объявленными правилами для этой выборки.

Участники 
 Предварительный отбор участников, или, к примеру, размещение объявления о наборе добровольцев для участия в испытаниях среди определённой группы людей. К примеру, для доказательства, что курение никак не вредит результатам фитнеса, можно разместить объявление для набора добровольцев в местном фитнесцентре, но курящих набирать в мастерклассе, а некурящих - среди начинающих или в секции желающих сбросить вес. Другой пример: «интернет-опрос населения показал, что 100% населения пользуются Интернетом».
 Выбрасывание из выборки участников, не дошедших до конца теста. В программе похудения подробные графики сброса веса могут рассматриваться как доказательство правильности методики, но в эти графики не включены не дошедшие до конца участники, посчитавшие, что на них данная методика не работает.
 Систематическая ошибка самоотбора. То есть группа людей для изучения формируется частично по собственной воле, так как не все опрошенные пожелают участвовать в тесте.

Устранение систематической ошибки 
В общем случае невозможно выделить систематическую ошибку выборки только на основе статистических методов, хотя, как показано в работе нобелевского лауреата Джеймса Хекмана (), в некоторых специальных случаях существуют работающие стратегии.

Известной является фраза «рассказы об уме и доброте дельфинов основаны на рассказах уставших пловцов, которых они толкали к берегу, но мы лишены возможности услышать рассказ тех, кого они толкали в другую сторону».

См. также 
 Парадокс Берксона
 Проверка статистических гипотез
 Систематическая ошибка выжившего
 Систематическая ошибка (медицина)

Примечания

Ссылки 

Выборочный метод
Методы социологии
Экспериментальная психология